Dividida em várias etapas, a edição 2008 da Copa do Brasil de Rugby conta com a participação de várias equipes do brasil todo:

Etapa São Paulo 
ordem alfabética
 FEA-Rugby Clube - São Paulo
 Federal Rugby Club (Fênix) - São Paulo
 Indaiatuba Rugby Clube (Tornados) - Indaiatuba
 Jacareí Rugby - Jacareí
 Pasteur Athletique Club - São Paulo
 Raça Rugby Ribeirão - Ribeirão Preto
 São Paulo Athletic Club - São Paulo
 Wally's Rugby Jundiaí - Jundiaí

Grupo A

Grupo B

Tabela de jogos

Etapa Nacional 
ordem alfabética
 Pasteur Athletique Club - SP (2º da etapa São Paulo da Copa do Brasil)
 Potiguar Rugby Clube - RN (representante do Campeonato Nordestino de Rugby)
 San Diego Rugby Club - RS (representante da Liga Sul de Rugby)
 São Paulo Athletic Club - SP (1º da etapa São Paulo da Copa do Brasil)
 (3º da etapa São Paulo da Copa do Brasil)
 (representante do Campeonato Fluminense de Rugby)

Tabela de jogos 

Copa do Brasil de Rugby
Rugby de 2008 no Brasil